Metropol může být:

 Metropol (almanach) – ruský samizdatový literární almanach
 Metropol (dům kultury) – dům kultury na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích
 Metropol (dům) – dům v Karlových Varech, ulice Pod Jelením skokem
 Metropol (kavárna) – kavárna a pivnice na Mariánském náměstí v Českých Budějovicích zbouraná 1962
Metropol (vlak) – vlak mezi Břeclaví a Budapeští